San Fili ima više značenja:
 San Fili (Katancaro)
 San Fili
 San Fili (Ređo di Kalabrija)